Бурриана (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Плана-Баха. Занимает площадь 47 км². Население — 34896 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 6 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 
 
 
 La inmobiliaria de Burriana

Муниципалитеты Кастельона